Мендо́са (), Мендо́за () — испанская и португальская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мендоса, Алексис (род. 1961) — колумбийский футболист, защитник.
 Мендоса, Алонсо де (1471—1549) — испанский конкистадор.
 Мендоса, Альберто де (1923—2011) — аргентинский актёр.
 
 
 Мендоса, Брильянте (род. 1960) — филиппинский режиссёр, оператор, продюсер.
 Мендоса, Давид Бернардо (род. 1985) — парагвайский футболист, защитник клуба «Насьональ».
 Мендоса, Дайана (род. 1986) — венесуэльская модель, мисс Вселенная 2008.
 Мендоса, Далия (род. 1943) — мексиканская поэтесса, переводчица, публицист, религиовед, филолог-славист и художница.
 Мендоза, Даниэль (1764—1836) — английский боксёр еврейского происхождения.
 Мендоса, Жозе (род. 1938) — португальский футболист ангольского происхождения.
 Мендоса, Иньиго Лопес де (1398—1458) — кастильский поэт и государственный деятель.
 
 Мендоса, Кристобаль (1772—1829) — венесуэльский политик, первый президент Венесуэлы.
 Мендоса, Луис Анхель (род. 1990) — мексиканский футболист, вингер клуба «Сантос Лагуна».
 Мендоса, Марко (род. 1963) — американский рок-музыкант, бас-гитарист.
 Мендоса, Натали (род. 1978) — австралийская актриса.
 Мендоса, Нурия (род. 1995) — испанская футболистка.
 Мендоса, Педро де (1487—1537) — испанский конкистадор.
 Мендоса, Сараи (род. 1977) — сальвадорская дзюдоистка.
 Мендоса, Серхио (род. 1981) — гондурасский футболист.
 Мендоса, Сесар (1918—1996) — чилийский полицейский генерал, член военной хунты Пиночета.
 Мендоса, Стивен (род. 1992) — колумбийский футболист, нападающий.
 Мендоса, Франциско де (1550—1623) — испанский военачальник и дипломат, главный мажордом короля Филиппа II, адмирал Арагона.
 Мендоса, Хавьер (род. 1991) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Мендоса, Хильберто (1943—2016) — венесуэльский спортивный функционер, президент WBA (1982—2015).
 Мендоса, Хорхе (род. 1989) — парагвайский футболист.
 Мендоса, Хосе (род. 1989) — гондурасский футболист.
 Мендоса, Хосе Антонио де (1667—1746) — вице-король Перу.
 Мендоса, Эдуардо (род. 1943) — испанский писатель.

Составные фамилии 
 Гонсалес де Мендоса, Педро (1428—1495) — глава испанской церкви в эпоху Католических королей.
 Диас де Мендоса, Фернандо (1862—1930) — испанский театральный деятель.
 Уртадо де Мендоса, Педро (1578—1641) — испанский философ-иезуит, представитель второй схоластики. 
 Мендоса Асурдиа, Оскар (род. 1917) — политический деятель Гватемалы.
 Мендоса-и-Амор Флорес, Бенхамин (1933—2004) — боливийский художник.
 Мендоса-и-Луна, Хуан де (1571—1628) — вице-король Новой Испании, вице-король Перу, писатель.

Топоним 
 Мендоса — город в Аргентине.
 Мендоса — провинция Аргентины.
 Мендоса — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.
 Мендоса — река в Аргентине, протекающая в одноимённой провинции.
 Камерино-Мендоса — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус. 
 Мендоса-Чико — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.
 Сьюдад-Мендоса — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.

Прочее 
 «Мендоса» — серия эскадренных миноносцев, состоявших на вооружении военно-морских сил Аргентины в конце 1920-х—начале 1960-х годов. 
 Кодекс Мендоса — один из лучших по сохранности среди ацтекских рукописных кодексов.
 Жирный пёс Мендоза — британский анимационный сериал 1998—2000 годов.
 Виноделие в Мендосе — винодельческий регион Аргентины.

См. также 
 Франсиско де ла Куэва и Мендоса (1467—1526) — испанский аристократ, 2-й герцог Альбуркерке (1492—1526), кавалер Ордена Золотого руна.

Примечания